Ghosts on Magnetic Tape — четвёртый студийный альбом Bass Communion, сольного проекта британского музыканта и продюсера Стивена Уилсона. Альбом, главным образом, создан из обработки записей на грампластинках и фортепиано. Существует ограниченное издание количеством 300 копий на двойном CD, включающее в себя диск с реконструкцией Эндрю Лильса.

Список композиций

Ограниченное издание 
CD 2: Реконструкция Эндрю Лильса
 Part I — 9:17
 Part II — 11:04
 Part III — 9:56
 Part IV — 10:18
 Part V — 16:33
2LP

Сторона A
 Ghosts on Magnetic Tape I — 12:45
 Ghosts on Magnetic Tape II — 7:02
Сторона B
 Ghosts on Magnetic Tape III — 10:15
 Ghosts on Magnetic Tape IV — 8:17
Сторона C
 Ghosts on Magnetic Tape V — 18:48
Сторона D
 Ghosts on Magnetic Tape out-take — 16:04

Участники записи 
 Стивен Уилсон — все инструменты
 Тео Трэвис — флейта на «Ghosts on Magnetic Tape V»
 Джонатан Коулклоф — дополнительный сэмпл-материал

Другие 
 Карл Гловер — фотография
 Aleph — графический дизайн

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Страница Bass Communion на сайте Стивена Уилсона

Альбомы 2004 года